Віль-д'Авре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 13 км на захід від Парижа, 9 км на південь від Нантера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4545 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 11327,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Персоналії 
 Борис Віан (1920—1959) — французький прозаїк, поет, джазовий музикант і співак.

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Віль-д'Авре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен

Примітки 

Муніципалітети департаменту О-де-Сен